Kitt. kan som auktorsförkortning betyda:

 Baldwin Martin Kittel
 Baldwin Balduin Martin Kittel

Robotskapade auktorsförkortningar